Craspedacusta är ett släkte av nässeldjur. Craspedacusta ingår i familjen Olindiasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Craspedacusta